Narboni peut faire référence à :

Patronyme 
Narboni est patronyme séfarade qui désigne une personne originaire de la ville de Narbonne où vivait au Moyen Âge une importante communauté juive.

Il est notamment porté par :
 François Narboni (né en 1963), compositeur français ;
 Jean Narboni (né en 1937), critique de cinéma, historien et universitaire français ;
 Moïse Narboni (), rabbin, théologien et philosophe juif.

Entreprise 
 Narboni, entreprise franco-américaine.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme séfarade